Atoyac ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Atoyac (Jalisco)
 Municipio Atoyac (Veracruz)